Sarli est un patronyme porté notamment par :

 Carlos di Sarli (1903-1960), musicien argentin de tango, chef d'orchestre, compositeur et pianiste ;
 Fausto Sarli (1927-2010), styliste italien ;
 Isabel Sarli (1929-2019), actrice argentine ;
 Doriana Sarli (1961-), femme politique italienne, fille de Fausto Sarli.

Homonymie de patronyme